Cukurs — самолеты, разработанные конструктором Гербетом Цукуром.

 Cukurs C-6bis — пикирующий бомбардировщик.
 Cukurs C-6 Trīs Zvaigznes- легкий дальний самолет.

Литература 
 Edvins Bruvelis. Latvijas Aviacijas Vesture